

Geografia 

 Jacaré, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.

Fiumi 
 Jacaré (fiume di Bahia)
 Jacaré (fiume del Goiás)
 Jacaré (fiume di Rio de Janeiro)

Altro 
 Jacaré, gruppo musicale bolognese.
 Jacaré, documentario del 1942, diretto da Charles E. Ford con Frank Buck.
 Soprannome di Ronaldo Souza, lottatore di arti marziali miste brasiliano.